Vincze Dezső (1938) cselgáncsozó
 Vincze Dezső (1961) költő, drámaíró